Вук:

 Вук — мужское имя, распространённое в сербскохорватском языке.
 Вук — венгерский мультипликационный фильм.
 
 Вук Хранич Косача (ум. 1359) — сербский воевода.

Фамилия 
 Вук, Алина (род. 1993) — румынская спортсменка (вольная борьба).
Вук, Матей (род. 2000) — хорватский футболист

Сокращения 
 ВУК — Военно-учёный комитет Русской Императорской армии.
 ВУК — Всемирный уйгурский конгресс
 ВУК — Всеукраинская Управляющая Компания